Ёгонское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Весьегонского района Тверской области России.

На территории поселения находился 41 населённый пункт. 

Административный центр — село Ёгна.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Ёгонского и Раменского сельских округов. 

Упразднено 31 мая 2019 года путём объединения всех поселений муниципального района в Весьегонский муниципальный округ.

География 
 Общая площадь: 571 км²
 Нахождение: северная часть Весьегонского района. Самое северное поселение области.
 Граничит:
 на севере — с Вологодской областью, Устюженский район
 на востоке — с Вологодской областью, Череповецкий район (по Рыбинскому водохранилищу)
 на юго-востоке — с городским поселением город Весьегонск
 на юге — с Ивановским СП
 на юго-западе — с Любегощинским СП

Главная река — Молога (в подпоре Рыбинского водохранилища).
По территории поселения протекает её приток Реня с притоками Шарица, Звана.

Поселение пересекает шоссе «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна».

Население

Населённые пункты 

На территории поселения находились следующие населённые пункты:

История 
 В XIX — начале XX века территория поселения входила в Весьегонский уезд Тверской губернии
 В 1921—1923 гг. уезд входил в состав Рыбинской губернии
 в 1929—1935 гг. относилась к Весьегонскому району Московской области
 с 1935 г. — в Калининской области (с 1990 — Тверской области).

Примечания 

Муниципальные образования Весьегонского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году